Lisa est un prénom féminin, diminutif anglophone d'Élisabeth, et également un prénom dérivé de Loeiza (aussi orthographié Loeisa), équivalent breton de Louise.

Lisa peut en outre désigner :

Acronymes 

 LISA, une expérience d'interférométrie spatiale visant à la détection d'ondes gravitationnelles ;
 Large Installation System Administration, conférence annuelle réputée sur l'administration des systèmes informatiques complexes depuis 22 ans ;
 Liaison interne satellite aérogare, une des deux lignes de CDGVAL à l'aéroport Charles-de-Gaulle ;
 LISA Airplanes (Light Innovative Sportive Aircraft), constructeur aéronautique français d'avions légers de tourisme ;
 LISA Guerre électronique (Leurre infra rouge à signature adaptée) ;
 Laboratoire inter-universitaire des systèmes atmosphériques est une unité mixte de recherche (UMR7583) UPEC-CNRS-Paris VII ;
 Language for Instruction Set Architecture, un langage de programmation ;
 Libre service agricole, magasins vendant des produits de jardinage et d'agriculture (ex. : Gamm Vert) ;
 , base de données internationale dédiée aux sciences de l'information et des bibliothèques.

Toponymes 
 Lisa, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Ivanjica, district de Moravica ;
 Lisa, une commune roumaine du județ de Teleorman ;
 Lisa, une commune roumaine du județ de Brașov ;
 La Lisa, une municipalité de La Havane à Cuba.

Sciences et techniques 
 Lisa, ordinateur conçu et commercialisé par Apple en 1983 ;

Religion 
 Lisa, un dieu africain de l'ancien Dahomey.

Personnalités 
Pour les articles sur les personnes portant le prénom Lisa, consulter la liste générée automatiquement.
 Risa Oribe, chanteuse japonaise, connue sous le pseudonyme LiSA ;
 Lalisa Manoban, connue comme Lisa, est une rappeuse, danseuse et modèle thaïlandaise.
 Lisa Pariente, est une vidéaste web et chanteuse française

Fiction 

 Lisa Trevor, l'un des ennemis du jeu Resident Evil Rebirth ;
 Lisa est le titre du deuxième tome de la série de bande dessinée, Le Codex angélique ;
 Lisa est un personnage créé et dessiné par Mylène Farmer ;
 Lisa est le personnage principal du Livre "Histoire de Lisey" de Stephen King.

Films 
 1962 : titre alternatif de L'Inspecteur (Lisa), film britannique de Philip Dunne ;
 1978 : Lisa, film indien de  ;
 1990 :  (Lisa), film américain de Gary Sherman ;
 1996 : Lisa, film belge de Jan Keymeulen ;
 1998 : Lisa, court métrage espagnol de Carlos Puyet ;
 2001 : Lisa, film français de Pierre Grimblat ;
 2002 : Lisa, court métrage belge de Daniel Cooreman ;
 2009 : Lisa, film français de Thierry Obadia et Pascal J. Jardel.
 2014 : Lisa, court métrage néerlandais de Nick Golterman ;

Séries et animés 

 Lisa est un des personnages principaux de la série d'animation américaine Les Simpson ;
 Lisa est le diminutif du personnage principal, Elisabeth Plenske, de la série, Le Destin de Lisa ;
 Lisa Atwood est un des personnages principaux de la série télévisée canadienne Grand Galop ;
 Lisa est un personnage de la série télévisée Code Lisa ;
 Lisa est l'amie de Lapitch dans le dessin animé Lapitch, le petit cordonnier ;
 Lisa Cuddy est directrice de l'hôpital de la série télévisée américaine .

Notes et références 

Prénom anglais
Prénom féminin
Prénom hébraïque
Prénom breton